Spillane, album de John Zorn sorti en 1987.

 Brian Spillane (né en 1960), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Davy Spillane (né en 1959), joueur d'uilleann pipes ;
 Joan Spillane (née en 1943), nageuse américaine ;
 Johnny Spillane (né en 1980), coureur du combiné nordique américain.
 Mickey Spillane (1918-2008), écrivain américain ;
  (1933-1977), gangster américain d'origine irlandaise ;
 Pat Spillane (né en 1955), joueur irlandais de football gaélique ;
 Sarah Spillane, réalisatrice, scénariste, productrice, monteuse et actrice américaine ;